В одиночному розряді тенісного турніру WTA San Antonio 1977, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1977 року, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Мері Гемм 6-3, 3-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (Переможниця)
  Мона Геррант (2-ге коло)
  Марсі Луї (півфінал)
  Кеті Гартер (1-ше коло)

 Відсутня
 Мері Гемм (фінал)
 Кейт Летем (2-ге коло)
 Флоренца Міхай (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA San Antonio